Bodholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bodholm, Nagu,

Åland 

 Bodholm (Lappo, Brändö, Åland), 
 Bodholm (Korsö, Brändö, Åland), 
 Bodholm (Baggholma, Brändö, Åland), 

Robotskapade Finlandförgreningar